Сан Каталдо има више значења:
 Сан Каталдо (Калтанисета)
 Сан Каталдо (Казерта)
 Сан Каталдо (Катанцаро)
 Сан Каталдо (Фрозиноне)
 Сан Каталдо (Изернија)
 Сан Каталдо (Лече)
 Сан Каталдо (Мантова)
 Сан Каталдо (Месина)
 Сан Каталдо (Потенца)